Phú Hưng (An Giang), een plaats in de Vietnamese provincie An Giang
 Phú Hưng (Bến Tre), een xã in de Vietnamese provincie Bến Tre
 Phú Hưng (Cà Mau), een xã in de Vietnamese provincie Cà Mau
 Phú Hưng (eiland), een eiland in de archipel Côn Đảo